Resturlaub bezeichnet

 den Übertrag von Urlaubstagen in das neue Kalenderjahr, siehe Bundesurlaubsgesetz
Resturlaub ist Titel von
 Resturlaub (Roman) von Tommy Jaud, 
 Polizeiruf 110: Resturlaub, deutscher TV-Krimi (2005)
 Resturlaub (Film), deutsche Spielfilmkomödie von Gregor Schnitzler (2011) 

Siehe auch